Aleksandr Igorevitch Vassiliev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Elektrostal en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kristall Elektrostal, Vassiliev débute en 2005 avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou dans la Pervaïa liga, la troisième division russe. Il rejoint la réserve du SKA Saint-Pétersbourg en 2007 puis joue quelques matchs avec le Neftianik Leninogorsk dans le second échelon national, la Vyschaïa liga. En 2008, il intègre l'effectif du Vitiaz Tchekhov dans la KHL. Le , il débute dans la ligue. Le , il inscrit son premier but lors d'une défaite 5-4 chez le Traktor Tcheliabinsk. L'entraineur de l'équipe Mike Krushelnyski arrivé à Tchekhov un mois plus tôt décide alors de lui faire confiance. Le numéro 10 inscrit cinq buts dont deux doublés lors de ce mois de décembre. Le second permettant de battre le Neftekhimik Nijnekamsk 2-1 le . Il joue notamment aux côtés de Gleb Klimenko, meilleur buteur et pointeur de l'équipe, et du jeune Vadim Berdnikov, l'un des meilleurs passeurs de l'équipe. La veille de la fin des transferts, arrêtés le  à minuit, Klimenko est échangé aux Ak Bars Kazan et Igor Radoulov, second pointeur de l'équipe, rejoint lui son frère Aleksandr Radoulov au Salavat Ioulaïev Oufa. Le lendemain, Vasiliev inscrit à nouveau deux buts lors d'une victoire 5-4 sur le SKA Saint-Pétersbourg. Il atteint alors la moyenne de un point par match avec onze points lors de ses onze premiers matchs en élite russe. Il inscrit finalement 18 points en 24 parties. Le Vitiaz termine vingt-troisième de la ligue juste devant le Khimik Voskressensk dernier.
Le , il signe un contrat de deux saisons avec l'Atlant Mytichtchi. Il remporte la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection moins de 18 ans lors de la saison 2006-2007.

Trophées et honneurs personnels 
 Mémorial Ivan Hlinka
 2007 : termine meilleur pointeur.
 Ligue continentale de hockey
 2008-2009 : élu recrue des mois de décembre et janvier.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| HK Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| rowspan=2|2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga|| 36|| 22|| 19|| 41|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Leninogorsk|| Vyschaïa liga || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009|| HK Vitiaz 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| HK Vitiaz || KHL|| 24|| 9|| 9|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK Vitiaz|| KHL || 42|| 8|| 11|| 19|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Rousskie Vitiazi || MHL || 19|| 12|| 15|| 27|| 48|| 3|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2010-2011 || Atlanty Mytichinskie || MHL || 4|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Riazan || VHL || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 11|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Iermak Angarsk || VHL || 10|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Donbass Donetsk || VHL || 28|| 4|| 9|| 13|| 16|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2011-2012 || Donbass Donetsk || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Donbass Donetsk || UHL|| 10|| 4|| 6|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Donbass Donetsk || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 12|| 4|| 1|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014|| HK Vitiaz || KHL|| 28|| 3|| 4|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Titan Kline || VHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Riazan || VHL || 23|| 8|| 11|| 19|| 8|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 56 || 8 || 15 || 23 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL ||45 || 7 || 10 || 17 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || KRS Heilongjiang || VHL ||43 || 13|| 23|| 36|| 37|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Ioujny Oural Orsk || KHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK Riazan || VHL || 23|| 4|| 12|| 16|| 16|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || Donbass Donetsk || UHL || 16|| 5|| 15|| 20|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || KH Zagłębie Sosnowiec || PHL || 12|| 5|| 13||18|| 32|| - || - || - || - || -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Elektrostal
Naissance en mai 1989
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du HK Riazan